Dužice est un toponyme qui peut désigner :
Dužice, un village de Bosnie-Herzégovine situé sur le territoire de la Ville de Široki Brijeg, dans le canton de l'Herzégovine de l'Ouest et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Dužice, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Pljevlja.